Francouzské císařství může označovat:

 První Francouzské císařství (1804 – 1814/1815) – Francie pod vládou císaře Napoleona I.
 Druhé Francouzské císařství (1852 – 1871) – Francie pod vládou císaře Napoleona III.

Související články 
 Francouzské království
 Francouzská republika (rozcestník)

Externí odkazy